IT-Administrator steht für:

 Systemadministrator, ein IT-Beruf für die Betreuung von Computersystemen und Computernetzwerken
 IT-Administrator (Zeitschrift), deutsche Computerfachpublikation

Siehe auch
 Administrator